Болашакский сельский округ:
 Болашакский сельский округ (Западно-Казахстанская область) — сельский округ в Западно-Казахстанской области.
 Болашакский сельский округ (Мангистауская область) — сельский округ в Мангистауской области.